Morlanwelz is een gemeente in de provincie Henegouwen in België. De gemeente telt ruim 19.000 inwoners. De gemeente is bij een fusie van Belgische gemeenten in 1977 ontstaan. De naam is afgeleid van de hoofdplaats Morlanwelz-Mariemont, die vóór 1963 ook Morlanwelz heette. De belangrijkste attractie in de gemeente wordt gevormd door het park en museum van Mariemont.

Kernen

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Museum en park Mariemont 

Het kasteel en domein van Mariemont waren het bezit van de familie Warocqué, die haar rijkdom haalde uit de steenkoolindustrie in de streek. De laatste erfgenaam Raoul Warocqué vermaakte bij zijn dood in 1917 dit bezit aan de Belgische staat.

Het kasteel zelf is in 1960 afgebrand. In de plaats is een Museum gekomen, het Musée Royal de Mariemont, gewijd aan archeologische vondsten uit Henegouwen, een Egyptische collectie en de sierkunsten. Het wordt thans beheerd door de Franse Gemeenschap van België.

Geboren in Morlanwelz 
 Léon Guinotte (1870-1950), senator en burgemeester
 Elio Di Rupo (1951), politicus, premier van België
 Marino Stephano (1974-1999), diskjockey

Zustersteden 
  Villarosa in Italië
  Le Quesnoy in Frankrijk
  Blaj in Roemenië
  Pleszew in Polen

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
(*) 1994: PLC (2,02%) / 2000: MPW (1,02%), RWF (1,12%) / 2018: Agir (4,03%)De gevormde meerderheidscoalitie wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Burgemeesters 
 Lijst van burgemeesters van Morlanwelz

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Morlanwelz

Externe link 
 Website van de gemeente
 Asielcentrum van Fedasil (atlas)

Plaats in Henegouwen